Op Roland Garros 2004 speelden de mannen en vrouwen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van 26 mei tot en met 6 juni 2004.

Algemeen

Samenvatting 
De Amerikaanse titelverdedigers Lisa Raymond en Mike Bryan waren als derde reekshoofd geplaatst. In hun openingspartij moesten zij evenwel de duimen leggen tegen het met een wildcard toegelaten koppel Arantxa Sánchez Vicario en Daniel Nestor.

Ook het eerste reekshoofd, Jelena Lichovtseva en Mahesh Bhupathi, sneuvelde in de eerste ronde, onder de slagen van de Belgische Els Callens en haar Argentijnse partner Sebastián Prieto die daarmee de tweede ronde bereikten.

Het via een wildcard toegelaten Franse duo Tatiana Golovin / Richard Gasquet won het toernooi. Zij versloegen in de finale de als vierde geplaatste zus en broer Cara en Wayne Black uit Zimbabwe, in twee sets. Het was voor zowel Golovin als Gasquet de enige gemengd-dubbelspeltitel in hun loopbaan.

De Belg Tom Vanhoudt speelde samen met Jelena Kostanić uit Kroatië – zij werden in de eerste ronde uitgeschakeld.

Geplaatste teams

Prijzengeld

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema WTA (pag.6)

Roland Garros
ITF-toernooi in 2004